

Вейтсфілд — місто, штат Вермонт
 Вейтсфілд — переписна місцевість, штат Вермонт